Een verouderd synoniem van moslim
Een gevangene in een concentratiekamp die door de ontberingen geheel apathisch is geworden